Борон () — унікальне за запасами родовище борних руд в США, в пустелі Мохаве (Мохейв).

Характеристика 
Має запаси близько 130 млн т руди (35 млн т В2О3), складеної натрієвими гідратами. Руди залягають на глибині 40-340 м.

Примітки

Джерела 
 

Родовища США
Родовища борних руд